Alexey Titarenko, photographe et artiste russe,
 , nageur du Kazakhstan.
 Raïssa Gorbatcheva (née Titarenko)